VM (atomreaktor-család)
 VM (operációs rendszer)
 VM (idegméreg)
 VM a Vidékfejlesztési Minisztérium rövidítése
 Virtual Machine Virtuális gép rövidítése